Vulgar (vulgaire en anglais) peut désigner :

 Vulgar, film américain de Bryan Johnson (2000)
 Vulgar,  album du groupe Dir En Grey (2003)